

Aeronautica 
 Bell X-22 – aereo sperimentale statunitense

Informatica 
 X22 – modello di ThinkPad

Altro 
 X22 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1913